Ernst August av Hannover, född 18 mars 1914 i Braunschweig, död 9 december 1987, var en tysk-brittisk prins som var äldste son till Ernst August, hertig av Braunschweig och Prinsessan Viktoria Luise av Preussen som var den enda dottern till tyske kejsaren och Preussens kung Vilhelm II. 

Från faderns död 1953 fram till 1987 var han Huset Hannovers överhuvud.

Biografi
Fadern var mellan 1913 och 1918 den siste regerande hertigen av Braunschweig. Faderns utnämnande av kejsar Wilhelm II till sådan och äktenskapet med dennes dotter sågs som en försoning med huset Hohenzollern som 1866 hade annekterat kungariket Hannover som en följd av tyska enhetskriget. Den unge prinsens dop som hölls sommaren 1914 var den sista stora sammankomsten med flera furstehus innan första världskriget bröt ut. Förutom sina far- och morföräldrar hade Ernst August en illuster skara gudföräldrar: kejsar Frans Josef I av Österrike-Ungern, tsar Nikolaj II av Ryssland, kung Georg V av Storbritannien, kung Ludvig III av Bayern och storhertig Fredrik Frans IV av Mecklenburg-Schwerin.

Under Novemberrevolutionen 1918 i slutskedet av första världskriget omvandlades hela Tyskland till en republik. Den knappt femårige tronföljaren och resten av hertigfamiljen drog i exil i Österrike, likt familjen tidigare hade gjort efter 1866.

Som ung reste Ernst August till Tyskland för att utbilda sig vid Göttingens universitet vid vilket han tog examen i juridik. Under andra världskriget tjänstgjorde Ernst August som arméofficer i pansargeneralen Erich Hoepners stab. 1944 var general Hoepner en av de ledande bakom 20 juli-attentatet mot Adolf Hitler. Hoepner avrättades i Plötzenseefängelset den 8 augusti 1944 och Ernst August fängslades av Gestapo. I prinsens denazifieringshandlingar från 1949 framgår det att han inte var medlem i NSDAP utan bara en "nominell medlöpare".

Efter krigen slog Ernst August sig ned på familjeegendomen Schloss Marienburg vid Pattensen söder om Hannover. Han vann under 1950-talet ett uppmärksammat rättsfall i Storbritannien, Attorney-General v Prince Ernest Augustus of Hanover, i vilket han framgångsrikt hävdade sin retroaktiva rätt till brittiskt medborgarskap, med hänvisning till sin härstamning från Sofia av Pfalz (Sophia Naturalization Act 1705) från vilken den brittiska tronföljden utgår, trots att rätten till medborgarskap hade upphävts med British Nationality Act 1948.

Familj
Ernst August ingick äktenskap med prinsessan Ortrud av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1925–1980). Mottagningen i Herrenhausen var en socitetshändelse för sin tid och som bröllopsgäster var många av samtidens kungligheter, inklusive systern drottning Frederika och hennes make kung Paul av Grekland samt överhuvudena för flera detroniserade tyska furstehus.

Med Ortrud hade han följande barn:
 Prinsessan Marie (född 1952), gift med greve Michael von Hochberg.
 Prins Ernst August (född 1954), gift mellan 1981 och 1997 med Chantal Hochuli, gift sedan 1999 med prinsessan Caroline av Monaco.
 Prins Ludwig Rudolph (1955–1988), gift med grevinnan Isabelle von Thurn und Valsassina-Como-Vercelli (1962–1988). Begick självmord efter att han upptäckt att hustrun dött av en överdos.
 Prinsessan Olga (född 1958)
 Prinsessan Alexandra (född 1959), gift med Andreas, titulärfuste av Leiningen.
 Prins Heinrich (born 1961), gift med Thyra von Westernhagen.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar
 Huset Hannovers hemsida

Födda 1914
Avlidna 1987
Män
Huset Hannover
Tronföljare som aldrig tillträdde
Personer från Braunschweig
Personer i Tyskland under 1900-talet